Seguier
 Jean-François Séguier
 Ranuncolo di Seguier